Brisch ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Brisch (1889–1952), deutscher Beamter, Gewerkschafter und Politiker
 Klaus Brisch (1923–2001), deutscher Islamwissenschaftler
 Karl Heinz Brisch (* 1955), deutscher Psychiater

Siehe auch:
 Brysch